Орхиде́я:
 Орхидея — растение семейства орхидные.
 Дикая орхидея — американский кинофильм.
 Дикая орхидея 2: Два оттенка грусти — американский кинофильм 1991 года.
 «Орхидея» — станция из телесериала «Остаться в живых».
 Орхидея де Сантис (род. 1948 года) — итальянская актриса театра, кино и телевидения.
 Перуанская орхидея инков — порода собак.

См. также 
 Orchid ()
 Орхидейный богомол ()